To the Bone (expresión en inglés que significa "Hasta el hueso") podría referirse a:

To the Bone (álbum de The Kinks), publicado en 1994.
To the Bone (álbum de Kris Kristofferson), publicado en 1981.
To the Bone (álbum de Steven Wilson), publicado en 2017.
To the Bone, película estadounidense de 2017.